Malmsten är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 1 209 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Malmsten
 Anna-Brita Malmsten (född 1929), lantbrukare och lanthushållslärare
 Birger Malmsten (1920–1991), svensk skådespelare
 Bodil Malmsten (1944–2016), svensk författare, dramatiker och kulturskribent
 Birgitta Sorbon Malmsten (1923–1973), konsthantverkare
 Carl Malmsten (1888–1972), svensk inrednings- och möbelarkitekt med professors namn
 Carl Johan Malmsten (1814–1886), svensk matematiker, ämbetsman och politiker
 Egil Malmsten (1921–2016), svensk tecknare och konstnär
 Emil Malmsten (1846–1918), svensk militär och bankdirektör
 Ernst Malmsten (född 1970), svensk förläggare, författare och översättare
 Eugen Malmstén (1907–1993), finländsk  musiker, sångare, orkesterledare, kompositör och sångtextförfattare
 Fritiof Malmsten (1875–1952), konstcyklist och varietédirektör
 Georg Malmstén (1902–1981), finländsk sångare, komponist och dirigent 
 Gustaf Malmsten (1889–1976), svensk friidrottare, stående längdhopp
 Jacob Malmsten (1753–1788), stolsmakare
 Karl Malmsten (1849–1923), svensk läkare
 Kristoffer Malmsten (född 1983), svensk rappare
 Mait Malmsten (född 1972), estnisk skådespelare
 Olof af Malmsten (1720–1797), svensk ämbetsman
 Pehr Henrik Malmsten (1811–1883), svensk läkare, professor och livmedikus
 Ragni Malmstén (1933–2002), finländsk sångerska
 Sigurd Malmsten (1915–1997), konstnär och formgivare
 Stefania Malmsten (född 1967), svensk moderedaktör, formgivare och barnskådepselare
 Yngwie Malmsteen (född 1963), svensk gitarrist

Släktrelationer
Det finns flera släkter med efternamnet Malmsten. En släkt med många biograferade personer härstammar från  Hans Georg Malmsten (1774–1827), som var kyrkoherde i Flo i Västergötland.

Den utslocknade adelsfätten af Malmsten tillhörde en annan släkt.

Släktträd (urval)
Släktträdet är baserat på uppgifter i biografierna.
 Hans Georg Malmsten (1774–1827), kyrkoherde
Pehr Henrik Malmsten (1811–1883), läkare, professor
 Emil  Malmsten (1846–1918), bankdirektör
 Karl Malmsten (1849–1923), läkare
 Carl Malmsten (1888–1972), inrednings- och möbelarkitekt, professor
 Ulf Malmsten (1918–1984), agronom
Bodil Malmsten (1944–2016), författare, dramatiker och kulturskribent
+ Peter Csihas (1945–2011), tecknare och illustratör, sambo med Bodil Malmsten
Stefania Malmsten (född 1967), moderedaktör, formgivare och barnskådespelare
Egil Malmsten (född 1921), tecknare och konstnär
+ Birgitta Sorbon Malmsten (1923–1973), konsthantverkare, gift med Egil Malmsten
Vanja Sorbon Malmsten (född 1973), konsthantverkare
 Carl Johan Malmsten (1814–1886), matematiker, ämbetsman och politiker

Källor

Svenska efternamn